Der Nogometni klub Triglav Kranj ist ein slowenischer Fußball-Verein aus Kranj. Der Verein spielt derzeit in der zweithöchsten slowenischen Liga, der Druga Slovenska Nogometna Liga.

Platzierungen

Spieler 
  (2000–2010) Jugend

Weblinks 
 Offizielle Website (slowenisch)

 
Kranj, Nk Triglav
Nk Triglav Kranj